Антіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Антіньяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь